А́нна Малише́вская (; род. 4 июля 1993, Зелёна-Гура) — польская пятиборка, выступающая за сборную Польши по современному пятиборью начиная с 2008 года. Чемпионка мира в женской командной дисциплине, победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Анна Малишевская родилась 4 июля 1993 года в городе Зелёна-Гура Любушского воеводства. Первое время проходила подготовку клубе ZKS Drzonków, позже в тренировалась в Варшаве в команде UKS Żoliborz Warszawa. Окончила Варшавскую школу экономики.

Дебютировала на международной арене в сезоне 2008 года, когда вошла в состав польской национальной сборной и побывала на юношеском чемпионате Европы по современному пятиборью в Дублине, где заняла итоговое пятнадцатое место. Впоследствии неоднократно попадала в число призёров на юниорских международных турнирах, так, в 2009 году получила серебряную медаль в эстафете на европейском первенстве Португалии, в 2011 году повторила это достижение на аналогичных соревнованиях в Венгрии.

Представляла Польшу на летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, имела здесь хорошие шансы на попадание в число призёров в женском личном зачёте — набрала 3956 очков и расположилась в итоговом протоколе соревнований на пятой строке. При этом в смешанной эстафете в паре с австралийцем Тоддом Ренфри разместилась на одиннадцатой позиции.

В 2013 году Малишевская дебютировала на этапах Кубка мира, с этого времени начала регулярно участвовать в соревнованиях взрослых спортсменов.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 2015 года, когда одержала победу в женской командной дисциплине на чемпионате мира в Берлине — совместно с партнёршами Александрой Скаржинской и Октавией Новацкой.

На мировом первенстве 2016 года в Москве заняла в женской индивидуальной дисциплине 14 место. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — набрала в современном пятиборье 1281 очко, что позволило ей занять итоговое 18 место.

После Олимпиады Малишевская осталась в основном составе польской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 2017 году она заняла 22 место на чемпионате Европы в Минске и 24 место на чемпионате мира в Каире.

Примечания

Ссылки 
 Анна Малишевская  — страница на сайте Международного союза современного пятиборья
 

Пятиборцы Польши
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по современному пятиборью
Выпускники Варшавской школы экономики
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2020 года